Сезон 2012/13 — 98-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 21-й в Премьер-лиге, а также 107-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Samsung. Комплект домашней формы был презентован на сайте «Челси» 12 апреля. Домашний комплект представляет собой форму синего цвета, полосы на плечах, эмблемы Adidas, Samsung и клуба обогатились золотом. Впервые в этой форме команда сыграла против «Блэкберн Роверс» в 38 туре Премьер-лиги сезона 2011/12. Выездная форма была презентована на сайте 7 июня. Выездной комплект представляет собой форму белого цвета с диагональной полосой цвета морской волны на груди. Третий комплект был презентован 26 июля 2012 года, он представляет собой футболку чёрного цвета с яркой жёлтой графикой.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Резервный состав 

Источник: Профиль резервной команды

Молодёжный состав 

Источник: Профиль Академии

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  75 500 000

Зима 

Общие расходы:  £ 0

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  8 000 000

Зима 

Общие доходы:  0

Ушли в аренду

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  75 500 000

Зима:  0

Всего:  75 500 000

Доходы 
Лето:  8 000 000

Зима:  0

Всего:  8 000 000

Прибыль 
Лето:  67 500 000

Зима:  0

Всего:  67 500 000

Статистика

Игры и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

Матчи Клубного чемпионата мира, а также 1 матч Суперкубка Англии и Суперкубка УЕФА в этой таблице не учтены. Но применялась в них та же схема 4-2-3-1.

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Источник: Chelsea FC

Клуб

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Товарищеские матчи

Суперкубок Англии

Суперкубок УЕФА

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2012/13 — 21-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начнётся 18 августа 2012 года и закончится 19 мая 2013 года.

Итоговая турнирная таблица Премьер-лиги 2012/2013

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Как победитель прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА «Челси» автоматически получил право участвовать в групповом этапе турнира. Жеребьевка группового этапа прошла 30 августа 2012 года в Монако. «Челси» попал в одну группу с чемпионом Украины «Шахтёром», чемпионом Италии «Ювентусом» и чемпионом Дании «Норшелланном».

Группа E 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2012/13

Лига Европы УЕФА 
 См. также: Плей-офф Лиги Европы УЕФА 2012/13

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Клубный чемпионат мира

Достижения 
Командные

Лига Европы УЕФА
 Победители

Статистика и рекорды ФК «Челси»
 Наибольшее кол-во голов в официальных матчах за сезон — 147 голов
 Наибольшее кол-во официальных матчей за сезон — 69 матчей

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2012/2013
Челси